Silhouette – film z 1990 roku
 Silhouette – wyspa Seszeli
 Silhouette – album saksofonisty Kenny’ego G
Silhouette – singel szwajcarskiego wokalisty Gjon’s Tears
 Lamborghini Silhouette – samochód
 Silhouette – konkurencja strzelecka